FAS — аббревиатура. Может означать:
 Free Alongside Ship — «FAS» или «Франко вдоль борта судна», международный торговый термин Инкотермс.
 ФАС (футбольный клуб) (Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, FAS) — футбольный клуб из города Санта-Ана, Сальвадор.
 Федерация американских учёных (Federation of American Scientists) — американская некоммерческая организация, исследующая вопросы, связанные с вооружениями.
 Фетальный алкогольный синдром (Fetal alcohol syndrome) — группа отклонений в психофизическом развитии ребёнка, вызванных употреблением женщиной алкоголя до и во время беременности.
 Футбольная ассоциация Сингапура (Football Association of Singapore) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Сингапуре.

См. также 
 ФАС